Ullernåsen (Oslo), een in Oslo
Ullernåsen (metrostation), een station van de metro van Oslo